Die Bezirksliga Rostock 1979/80 war die 28. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich der Sieger der Ost-Staffel Motor Wolgast (Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga) und der Zweitplatzierte der West-Staffel Motor Rostock gegenüber. Wolgast sicherte sich nach zwei Siegen ihren vierten Bezirksmeistertitel und kehrte postwendend in die übergeordnete DDR-Liga zurück. Die Rostocker Motorelf nahm in den Finalspielen anstelle von Hansas Zweitvertretung als Sieger der West-Staffel teil, weil diese nicht aufstiegsberechtigt waren und zur Folgesaison wieder in die Nachwuchsoberliga eingegliedert wurden.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Osten Lokomotive Greifswald und aus dem Westen Vorjahresaufsteiger Medizin Graal-Müritz sowie Lokomotive Bad Doberan. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison drei Staffelsieger der Bezirksklasse und der Zweite der Staffel 2 in die Bezirksliga auf. Dies waren Vorjahresabsteiger Einheit Gützkow (Staffel 1), die Zweitvertretung von Schiffahrt/Hafen Rostock (Staffel 3) als Bezirksliganeuling und Traktor Dorf Mecklenburg (Staffel 4). Da die Drittvertretung von Vorwärts Stralsund als Sieger der Staffel 2 nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an Vorjahresabsteiger Traktor Semlow. Aus der DDR-Liga kam die BSG Motor Warnowwerft Warnemünde dazu.

Die ASG Vorwärts Binz wurde ab der Saison 1980/81 nach Hagenow (Bezirk Schwerin) umverlegt und in die dortige Bezirksliga als ASG Vorwärts Hagenow eingegliedert.


Staffel Ost

Abschlusstabelle 

 Namensänderung während der Saison
 BSG Einheit Grimmen ↔ BSG Bau Grimmen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Der Sieger der Staffel Ost und der Zweite der Staffel West ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 7. Juni 1980 auf der Rostocker Sportanlage „Rote Erde“ und das Rückspiel am Sonntag, den 15. Juni 1980 im Peene-Stadion von Wolgast statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1979
Fußballsaison 1979/80